Fernando Sucre – postać fikcyjna, jeden z bohaterów serialu Skazany na śmierć. Gra go Amaury Nolasco.

Sezon 1Sucre został skazany za napad z bronią w ręku, którego dokonał chcąc zdobyć pieniądze na randkę z dziewczyną. Został schwytany przez policję po telefonie jego kuzyna Hektora. Fernando został osadzony w jednej celi z Michaelem Scofieldem. Na początku nie chciał mieć nic wspólnego z ucieczką, ponieważ zostało mu tylko 18 miesięcy do końca wyroku. Natomiast gdy okazuje się, że jego dziewczyna jest w ciąży, oraz że chce poślubić Hektora, decyduje się pomóc w ucieczce.

Sezon 2Po ucieczce z więzienia, udaje się do swojego przyjaciela, od którego pożycza radziecki zabytkowy motor marki Ural, i jedzie na ślub swojej dziewczyny do Las Vegas. Musi stamtąd uciekać, ponieważ ktoś zawiadomił policję. Jadąc do Utah po pieniądze Westmorelanda, spotyka C-Note’a...Razem z Franklinem odnajdują Scofielda, Burrowsa, Tweenera i T-Baga. Odkopują pieniądze D.B. Coopera, lecz łup porywa Bagwell. Sucre dowiaduje się, że Maricruz nie poślubiła Hektora i jest w Meksyku. Postanowił do niej lecieć. W samolocie dostrzega goniący go śmigłowiec i postanawia zeskoczyć ze spadochronu. W autobusie poznaje pewnego mieszkańca meksykańskiego. Kradnie mu samochód, lecz gdy zostaje złapany przez policję mieszkańca Meksyku puszcza go i oddaje mu samochód. Fernando spotyka się ze swoją dziewczyną, jednak ta zostaje porwana przez Bellicka, który chwile po tym zostaje wrobiony przez T-Baga w zabójstwo prostytutki. Pół przytomny Sucre widzi jak funkcjonariusze wsadzają byłego klawisza do furgonetki, po czym pada na ulicę.

Sezon 3Sucre spotyka się z Lincolnem.Michael mówi bratu, że potrzebuje pomocy grabarza. Fernando zatrudnia się jako Jorge Rivera w Sonie jako grabarz. Michael potrzebuje środku zwanego Kassilvol - usuwa odór z ciał, a odpowiednio podgrzany przeżre stal (wyżre dziurę w ogrodzeniu więzienia).

Po ucieczce Michaela, Alexa, Whistlera i Luisa T-Bag wsypuje Sucre i trafia on do SONY...

Według wielu komentatorów to Sucre miał być główną postacią w sezonie 4. Jednakże Sucre w wyniku spłonięcia więzienia SONA, wraz z Bellickiem wychodzi i spotyka się z Braćmi i spółką, aby wraz z agentem Donem Selfem rozpracować firmę. Mimo to Sucre dalej spełniał swoją rolę i nie był główną postacią.

Sezon 4 
W sezonie czwartym Sucre przez prawie cały czas pomaga drużynie zdobyć Scyllę. W 16 odcinku Sucre decyduje się odejść do rodziny, jednak w finałowych dwóch odcinkach ostatecznie niszczy z drużyną Firmę. W wydarzeniach 4 lata później, Sucre żegna się ze swoją córką i wraz z Lincolnem, Sarą, Mahonem spotyka się przy grobie Michaela.
 Biografia na stronie Fox

Sucre, Fernando